Вацлав Янковский () — польский актёр театра, кино, радио и кабаре.

Биография 
Вацлав Янковский родился 17 марта 1904 года в Варшаве. Дебютировал на сцене в 1922 г. в объездной труппе оперетты. Актёр театров в Кракове, Грудзёндзе, Торуне, Лодзи и Варшаве. Выступал также в радио и кабаре. Умер 10 февраля 1968 года  в Варшаве, похоронен на Брудновском кладбище.

Избранная фильмография 
  — Моё сокровище / Skarb
  — Приключение на Мариенштате / Przygoda na Mariensztacie
  — Дело, которое надо уладить / Sprawa do załatwienia
  — Варшавская сирена / Warszawska syrena
  — Ева хочет спать / Ewa chce spać
  — Позвоните моей жене / Co řekne žena?
  — Кафе «Минога» / Cafe pod Minogą
  — Пиковый валет / Walet pikowy
  — Гангстеры и филантропы / Gangsterzy i filantropi
  — День последний, день первый / Dzień ostatni, dzień pierwszy
  — Домашняя война / Wojna domowa ''(только в 15-й серии).

Признание 
 1965 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные на Брудновском кладбище в Варшаве